Ел Сархенто има више значења:

 Ел Сархенто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сархенто, Тијера Колорада (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сархенто (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сархенто, Кампо ел Сархенто де Гереро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику